Тази страница представя турнира за Купата на България, проведен през сезон 1990/91 година. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

I кръг 
26 септември 1990 г.

II кръг 
10 октомври 1990 г.

III кръг 
28 ноември и 5 декември 1990 г.

IV кръг 
9 и 16 декември 1990 г.

Групова фаза

Група 1 
10 февруари 1991 г.

13 февруари 1991 г.

16 февруари 1991 г.

Класиране

Група 2 
10 февруари 1991 г.

13 февруари 1991 г.

16 февруари 1991 г.

Класиране

Група 3 
10 февруари 1991 г.

11 февруари 1991 г.

13 февруари 1991 г.

16 февруари 1991 г.

Класиране

Група 4 
10 февруари 1991 г.

13 февруари 1991 г.

16 февруари 1991 г.

Класиране

Полуфинали 
3 април и 8 май 1991 г.

Финал 

 Голмайстори:
 1:0 Донков (57), 1:1 Йосифов (69), 2:1 Боримиров (80)

 Съдия: Стефан Чакъров (Велико Търново)

Източници 
 bulgarian-football.com

91